Лорен Лэндон (; род. 17 марта 1957, Торонто, Канада) — канадская актриса.

Биография 
Лорен Лэндон Коглин родилась 17 марта 1957 года в Торонто, провинция Онтарио, Канада. В 4 года вместе с родителями переехала в Калифорнию. Училась в Университете штата Калифорния. Лорен никогда не была замужем.

Она дебютировала в кино в 1979 году. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Америка-3000» и «Маньяк-полицейский». С 1991 по 2005 год сделала перерыв в актёрской карьере.

Фильмография

Примечания

Ссылки